Мерзлікін Андрій Ігорович (нар. 1984) — ведучий документального реаліті-шоу «Теорія зради».
 Мерзлікін Андрій Ілліч (нар. 1973) — російський актор театру і кіно.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок